Comunas francesas
 Villefranque (Altos Pirenéus)
 Villefranque (Pirenéus Atlânticos)

Desambiguações de topônimos